El Municipio de California es el nombre de varios municipios en Estados Unidos:



Municipio de California (condado de Cleburne, Arkansas);
 Municipio de California (condado de Faulkner, Arkansas);
 Municipio de California (condado de Madison, Arkansas).

Municipio de California (Indiana).

Municipio de California (Míchigan).